Schwerlastwagen kann Folgendes bedeuten:
Eisenbahn-Flachwagen für schwere Lasten
Schnabelwagen
Tieflader